Еду Еспосіто (, 1 серпня 1996, Барселона) — іспанський футболіст.
 Ерік Еспосіто (, 23 червня 1996, Санта-Крус-де-Тенерифе) — іспанський футболіст.
 Унаї Еспосіто (, 23 січня 1980, Баракальдо) — іспанський футболіст.